Hamilton-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Hamilton-Gletscher (Edward-VII-Halbinsel) im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Hamilton-Gletscher (Queen Elizabeth Range) in der Ross Dependency, Antarktika